El término Atchafalaya puede referirse a:

El Río Atchafalaya, ramificación del Misisipi, en Estados Unidos. 
La Cuenca o Pantano Atchafalaya, pantano de Lousiana, en Estados Unidos.